Ugarte est un mot d'origine basque signifiant « île ».

Patronyme 

 Adriana Ugarte (1985-), actrice espagnole, petite-fille d'Eduardo Ugarte ;
 Alfonso Ugarte (1847-1880), commandant militaire du Pérou ;
 Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (1915-2006), officier de l'armée chilienne et dictateur ;
 Eduardo Ugarte y Pagés (1900-1955), réalisateur et scénariste espagnol ;
 Jean-Pierre Ugarte (1950-), peintre francais ;
 José de la Torre Ugarte (1798-1878), parolier péruvienne ;
 José Humberto Ugarte (né en 1980), Costa Rica footballeur ;
 Juan Antonio Ugarte Pérez, Archevêque de Cuzco ;
 Juan de Ugarte (1662-1730), missionnaire jésuite espagnol ;
 Juan Ugarte (né en 1980), footballeur espagnol ;
 Julio Ugarte y Ugarte (1890-1949), écrivain péruvien ;
 Manuel Ugarte (1875-1951), auteur argentin ;
 Marta Ugarte (1934-1976), professeure et couturière chilienne, arrêtée disparue et assassinée par la Direction nationale du renseignement (DINA) pendant la dictature militaire d'Augusto Pinochet ;
 Nicolás Armentia Ugarte (1845-1909), missionnaire espagnol et l'évêque ;
 Víctor Ugarte (1926-1995), le footballeur bolivien ;
 Xóchitl Ugarte (né en 1979), actrice de voix mexicaines.

Personnages de fiction 
 Guillermo Ugarte, un personnage dans le film Casablanca.

Toponyme 

 Ugarte est un quartier d'Artea en Biscaye.
 Ugarte est un quartier de Basauri en Biscaye.
 Ugarte est un quartier de Gatika en Biscaye.
 Ugarte est un quartier de Gordexola en Biscaye.
 Ugarte est un quartier de Muxika en Biscaye.
 Ugarte est un quartier de Trapagaran en Biscaye.
 Ugarte est un quartier de Zeberio en Biscaye.

Divers 
 Ugarte (Carrocerías Ugarte), une entreprise argentine de production d’autobus fondée par Fernando Ugarte en 1989.

Voir aussi 
 
 
 

Toponymie basque